Боја је појам који може да се односи на:
 
 Боја - појам који се односи на одређени светлосни осећај физичке особине светлости;
 Боја (материјал) или фарба - боја као материјал (сликарске, молерске, столарске и боје за метал;
 Боја (карте) - симбол у играћим картама;
 Колор набој или боја - појам у физици;
 Боја (име) - српско и словенско женско име;
 Пјер Боја - камерунски фудбалер;
 Назив за боју (лингвистика) 

Повезани појмови:
 Боја новца (1986) - филм Мартина Скорсезеа;
 Боја очију - појам из анатомије;
 Боја пурпура - филм из 1985. Стивена Спилберга.

Види још 
 Списак боја